В этой статье перечисляются основные события из истории общественного транспорта (прежде всего трамваев, троллейбусов и автобусов), а также переименования, ввода и отмены остановок наземного транспорта в 2018 году. Информация об истории метрополитенов и железнодорожного транспорта находится в отдельных статьях.

События

Россия 
 1 октября — в Комсомольске-на-Амуре движение всех трамваев приостановлено на неопределённый срок.
 14 ноября — в Твери трамвайное движение по единственному маршруту №5 остановлено на неопределённый срок.

Мир 
 20 марта — открыта система  в городе Уаргла (Алжир).
 8 мая — открыта система  в городе Сетиф (Алжир).
 2 ноября — открыта система  в городе Милуоки (США).
 9 ноября — открыта система  в городе Эль-Пасо (США).
 14 декабря — открыта система  в городе Оклахома-Сити (США).

Примечания 

Транспорт в 2018 году
Годы в истории общественного транспорта